Yerbabuena eller Yerba Buena kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Yerba Buena, Argentina, ort, Tucumán, 
 Departamento de Yerba Buena, kommun, Tucumán,

Mexiko 

 Yerbabuena, Guanajuato, ort, 
 Yerbabuena, San Luis Potosí, ort, 
 Yerbabuena, Hidalgo, ort, Huasca de Ocampo, 
 Yerbabuena, Jalisco, ort, Arandas, 
 Yerbabuena, Guerrero, ort, 
 Yerba Buena, Mexiko, ort, Oaxaca, San Juan Mixtepec -Dto. 08 -,